Binnendijk ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Binnendijk (* 1927), niederländischer Ruderer
 Marlijn Binnendijk (* 1986), niederländische Radrennfahrerin